Avramescu ist der Familienname folgender Personen:

 Cătălin Avramescu (* 1967), rumänischer Politologe
 Gheorghe Avramescu (1888–1945), rumänischer General des Zweiten Weltkrieges